Скок мотком у женској конкуренцији, био је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 16. и 19. августа на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Титулу олимпијске победнице са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранила је  Џенифер Сур из САД-а.

Земље учеснице 
Учествовало је 38. такмичарки из 24 земље.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи светски резултати у 2016. години 
Десет најбољих такмичарки у скоку мотком 2016. године пре почетка такмичења (15. августа 2016), имале су следеће пласман на светској ранг листи у скоку мотком.

Такмичарке чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Квалификациона норма 
Такмичарке које су периоду од 1. јануара 2015. до 11. јула 2016. године оствариле норму квалификовале су се на ОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 4,60. Норму је испунило 7 такмичарки (КВ), а осталих 5 пласирале су се на основу постигнутог резултата (кв). Такмичење је почело у 9:45 по локалном времену 16. августа 2016. године.,,,

1 Рекорд постигнут у дворани

Финале 
Такмичење је почело у 20:30 по локалном времену 19. августа 2016. године.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетна сатница и резултати атлетских такмичења на ЛОИ 2016. сајт ИААФ
 Званични сајт Олимпијских и Параолимпијских игара Рио 2016.-скок мотком за жене 

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Скок мотком на Летњим олимпијским играма